Марван Абдулла Абдулвахаб Номан (Marwan Abdullah Abdulwahab Noman) — єменський дипломат. Покинув пост посла Японії після Революції в Ємені (2011).

Примітки 

Посли Ємену в Китаї
Дипломати Ємену